K.D.Koenig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Dietrich Eberhard König
 Karl Dietrich Eberhard Koenig